Драганешти има више значења:

 Драганешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Драганешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Драганешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Драганешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Драганешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Драганешти (Брезој), насеље у округу Валча у Румунији
 Драганешти (Голешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Драганешти (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Драганешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Драганешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији
 Општина Драганешти (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији